Антонио Ринальди:
* Ринальди, Антонио (около 1710—1794) — итальянский и русский архитектор
 Ринальди, Антонио (более известный как Фоссано; до 1715 — после 1759) — танцовщик, учитель Барбары Кампанини.
 Ринальди, Антонио (1816—1875) — швейцарский художник, иконописец и реставратор.